

Astronomia 
 L3 – sottoclasse della classificazione stellare
 L3 – terzo punto di Lagrange nel problema dei tre corpi

Codici 
 L3 – codice vettore IATA di DHL De Guatemala e LTU Austria

Informatica 
 L3 – cache di livello 3 nelle CPU cache multilivello
 Kernel L3

Medicina 
 L3 – terza vertebra lombare
 L3 – terzo nervo spinale lombare

Altro 
 L 3 – carro armato italiano
 Aeronca L-3 – aereo militare da ricognizione
 L3 – siluro francese